Ashes to Ashes est le titre d'une chanson de David Bowie.
 Ashes to Ashes est le nom d'une série télévisée.
 Ashes to Ashes est une pièce de théâtre de Harold Pinter.
  Ashes to Ashes est également le nom d'un Cd de Brain Damage Sound System.
 Ashes to Ashes, court métrage britannique sorti en 2014.
 Ashes to Ashes, court métrage néerlandais sorti en 2017.